Ascot steht für:

 Rennbahn Ascot
 ein Krawattenschal, siehe Plastron (Zivilbekleidung)
 Ascot Elite, 1928 gegründetes schweizerisches Filmverleih- und Produktionslabel 
 Honda Ascot, ein Pkw-Modell
 Norman Ascot (* 1941), deutscher Sänger

Ascot oder Ascott ist der Name folgender Orte:
 Ascot (Berkshire), Austragungsort der Pferderennen, England
 Ascott (Buckinghamshire), England
 Ascott under Wychwood, Oxfordshire, England
 Ascot (Queensland), Australien
 Ascot (Westaustralien), Australien
 Ascot (Victoria), Australien
 Ascot (Québec), Kanada
 Ascot (Iowa), im Pottawattamie County

ASCOT steht als Abkürzung für:
 Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, eine medizinische Studie, siehe ASCOT (Medizin)

Siehe auch:
 Ascod
 Asco
 Escot
 Ascott

Abkürzung